Suzakskiy Rayon kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Sozaq Aūdany, distrikt, Sydkazakstan,

Kirgizistan 

 Suzak (distrikt), 

Robotskapade Kazakstanförgreningar
Robotskapade Kirgizistanförgreningar